Corso Cavour – via di Andria
 Corso Cavour – via di Bari
 Corso Cavour – via di Brescia
 Corso Cavour – via di Cesena in provincia di Forlì
 Corso Cavour – via di Fermo
 Corso Cavour – via di Messina
 Corso Cavour – via di Perugia
 Corso Cavour – via della Spezia
 Corso Cavour – via di Trani
 Corso Cavour – via di Verona